Курдская литература () ― памятники курдской письменности и сочинения на курдском языке.

Исторический очерк 
До XX века письменная курдская литература представлена в основном поэзией. Энциклопедия «Ираника» наиболее ранними курдскими поэтами считает , , ,  и Ахмада Хани.

Курды середины XX века пользовались развитыми языками Ближнего и Среднего Востока — арабским для сочинений по богословию и праву, фарси для исторических сочинений и турецким для поэзии.

Знаменитым турецким поэтом курдского происхождения является Фузули (XVI), курдская национальность которого оспаривалась турками.

Литературным языком курдов Средневековья был горани, служащий в роли лингва франка для курдов Ардалана, Бабана, Сорана и Лурестана. На горани существовала развитая письменность на основе арабицы, с помощью которой изложены знаменитые легенды Востока — «Хоршиди-Хавер», «Хосров и Ширин», «Лейла и Меджнун» и др.

Курды давно стали пользоваться и своим языком, и до нас дошли сведения о восьми поэтах, писавших с начала XI века и по конца XVIII века. Из их произведений издан в 1903 году одно из произведений Малаи Бате (XV) и в 1904 году сборник стихов шейха Ахмеда Малаи Джизри (XII).

Из старых поэтов наиболее известен Ахмед Хани (XVII), обработавший в стихах популярный эпос «Мам и Зин», напечатанный в Константинополе в 1920 году. Ряд поэтов XIX―XX веков упоминается в новейших курдских газетах, где приводятся образцы их поэзии. Под влиянием персидской поэзии курдские поэты применяют традиционные формы «газель» и «касыда».

Примечания

Издания 
 Ха­ни А. «Мам и Зин» / Кри­тич. текст, пер., пре­дисл. М. Б. Ру­ден­ко. ― М., 1962.
 «Две­на­дцать всад­ни­ков Ма­ри­ва­на: Но­вел­лы курд­ских пи­са­те­лей». ― М., 1968.
 Зам­бильф­рош. «Курд­ская по­эма и ее фольк­лор­ные вер­сии» / Кри­тич. текст, пер., прим., пре­дисл., прил. Ж. С. Му­са­элян. ― М., 1983.
 Anthology of Go­ra­ni Kurdish poetry / Comp. by A. M. Mar­doukh. ― L., 1998.

Литература 
 Хиль­ми Р. «Курд­ская по­эзия и ли­те­ра­ту­ра». ― В 2-х тт. ― Ба­гдад, 1941―1956. (На курдском языке).
 Minorsky V. F. The Guran. ― L., 1946.
 Суд­жа­ди А. «Ис­то­рия курд­ской ли­те­ра­ту­ры». ― Ба­гдад, 1952. (На курдском языке).
 Ру­ден­ко М. Б. «Опи­са­ние курд­ских ру­ко­пи­сей ле­нин­град­ских со­б­ра­ний». ― М., 1961.
 Хаз­на­дар М. «Очерк ис­то­рии со­вре­мен­ной курд­ской ли­те­ра­ту­ры». ― М., 1967.
 История всемирной литературы.

Ссылки 
 Руденко М. Б. Курдская литература // КЛЭ.
 Юсупова З. А., Мусаэлян Ж. С. Курдская литература // БРЭ.

Литература на курдском языке